Die Saison 1999/2000 war die neunte Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Aus der 2. Bundesliga waren der SK Turm Emsdetten, der SV Fortuna Regensburg und der SV Chemie Guben aufgestiegen. Während Emsdetten den Klassenerhalt erreichte, mussten Regensburg und Guben direkt wieder absteigen; dritter Absteiger war Rotation Berlin.
Der Dresdner SC und der SK Turm Emsdetten beendeten die Saison punktgleich an der Spitze und mussten somit einen Stichkampf um den Titel bestreiten, den Dresden mit 3,5:2,5 gewann.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1999/2000 (Frauen).

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Die Wettkämpfe der Karlsruher Schachfreunde gegen den SC Leipzig-Gohlis und den Krefelder SK Turm 1851 wurden wegen eines Verstoßes gegen die Turnierordnung jeweils mit 0:2 Mannschaftspunkten und 0:6 Brettpunkten gewertet. Tatsächlich hatte Karlsruhe gegen Leipzig 6:0 und gegen Krefeld 4,5:1,5 gewonnen.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 1999
Schachveranstaltung 2000
Sportsaison 1999/2000